Anastassija Wlassowa ist der Name folgender Personen:

* Anastassija Alexejewna Wlassowa (* 1991), russische Skilangläuferin
 Anastassija Eduardowna Wlassowa (* 1992), russische Skilangläuferin